Villar del Buey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villar del Buey (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Villar del Buey (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar